Jméno a příjmení Karel Kupka má více nositelů:

 Karel Kupka (skladatel) (1927–1985) – český hudební skladatel a sbormistr
 Karel Kupka starší (1905–1971) – český malíř
 Karel Kupka mladší (* 1932) – český malíř, syn Karla Kupky staršího